Андре́й Бори́сов:
 Борисов, Андрей (1734—1791) — духовный писатель, киновиарх Выголексинского общежительства.
 Борисов, Андрей (род. 1969) — эстонский футболист и тренер.
 Борисов, Андрей Александрович (род. 1967) — российский предприниматель и политик.
 Борисов, Андрей Андреевич (род. 1990) — российский блогер.
 Борисов, Андрей Иванович (1798—1854) — отставной подпоручик, декабрист.
 Борисов, Андрей Игоревич (род. 1958) — советский и российский музыкальный критик, продюсер, радиоведущий.
 Борисов, Андрей Саввич (род. 1951) — советский и российский театральный режиссёр, министр культуры и духовного развития Якутии.
 Борисов, Андрей Степанович (1901—1981) — советский деятель народного хозяйства.
 Борисов, Андрей Яковлевич (1903—1942) — советский семитолог.

Примечания